Samone ima više značenja:
 Samone (Modena)
 Samone (Torino)
 Samone (Trento)